Denumirea de Nová Huta se poate referi la:

 Nová Huta, denumirea slovacă a satului Șinteu, județul Bihor, România;
 Nová Huta, denumirea slovacă a satului Bükkszentkereszt, județul Borsod-Abaúj-Zemplén, Ungaria.